Wolfgang Feil ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Feil (Mediziner) (* 1956), österreichischer Chirurg
 Wolfgang Feil (Ernährungswissenschaftler) (* 1959), deutscher Ernährungswissenschaftler